A Supercopa Europeia de 1992 foi disputada entre FC Barcelona e Werder Bremen. O resultado da partida (1ª e 2ª mão) foi de 3-2.

Detalhes

1ª mão

2ª mão

Ligações externas

 UEFA Super Cup

1992
Partidas do Sportverein Werder Bremen
Partidas do Futbol Club Barcelona